Sainte-Agnès (Alpes-Maritimes)
Sainte-Agnès (Isère)
Sainte-Agnès (Jura)

Zie ook
Agnes (heilige)